Bùi Chukerk (Bắc Sơn)
 Bùi Chukerk (Xuân Trường)